Conan the Barbarian ist der Originaltitel von:

 Conan der Barbar, Romanfigur des Autors Robert E. Howard und Vorlage der nachfolgenden Auflistungen
 Conan der Barbar, US-amerikanischer Film des Regisseurs John Milius mit Arnold Schwarzenegger von 1982
 Conan (2011), US-amerikanischer 3D-Film des Regisseurs Marcus Nispel von 2011
 Conan der Barbar (Comic), Comicvariante der Romanfigur, in verschiedenen Veröffentlichungen von 1970 bis 2000 bei Marvel-Comic bzw. von 2003 bis 2018 bei Dark Horse Comic erschienen.